Darda steht für:
 Darda (Kroatien), eine Gemeinde in Baranja, Kroatien
 Darda-Bahn, ein Mobilspielzeug